Rune, meist im Plural Runen, steht für alte Schriftzeichen:

 Runen, Schriftzeichen der Germanen
 Orchon-Runen, Schriftzeichen der alttürkischen Schrift
 „Ungarische Runen“, siehe Altungarische Schrift
 „Altbulgarische Runen“ siehe Protobulgarische Sprache

Sonstiges:
 Bezeichnung für die Verse des finnischen Nationalepos Kalevala
 Rune, Einzelhof der Fraktion Gritzen in der Gemeinde St. Veit in Defereggen im Defereggental (Osttirol), siehe Ronach (Gemeinde St. Veit in Defereggen)

Rune als Name:
 Rune (Name), skandinavischer männlicher Vorname
 Rune (Computerspiel), Computerspiel von Human Head Studios aus dem Jahr 2000
 Honda Valkyrie Rune, ein Motorrad-Modell
Siehe auch:
 Run
 Ruhne
 Runne

ar:عجمي (توضيح)